Santa Maria in Selva – frazione del comune italiano di Treia, nelle Marche
 Chiesa di Santa Maria in Selva – chiesa di Locarno
 Chiesa di Santa Maria della Selva – chiesa di Castel Frentano
 Chiesa di Santa Maria delle Selve – chiesa di Lastra a Signa
 Convento di Santa Maria in Selva Agostiniano – convento di Buggiano